Bogo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Bogo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Bogo, administrativ by, Jawa Timur,

Kamerun 

 Bogo (ort i Kamerun, Nordligaste regionen), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar